Enrico Bagnoli peut désigner :
 Enrico Bagnoli (1925-2012), auteur de bande dessinée italien ;
 Enrico Bagnoli (1963-), scénographe italien.